Джули Майклс () — американская актриса, каскадёр, продюсер и сценарист.

Биография 
Джули Майклс выросла на ферме, на Северо-Западе США. После школы поступила в Университет Вашингтона, где, параллельно учёбе, являлась членом сборной университета по гимнастике. Принимала участие в конкурсах красоты. Увлекшись боевыми искусствами, Майклс отправилась в Азию для их изучения. Впоследствии стала заниматься под руководством известного мастера боевых искусств — Бенни Уркидеса.

В кино Майклс попала благодаря продюсеру Джоэлу Сильверу, который дал ей роль красавицы Дениз в фильме Роуди Херрингтона «Дом у дороги». Партнёром Майклс по съёмочной площадке стал Патрик Суэйзи, которого по сценарию она безуспешно пыталась соблазнить. Несмотря на привлекательную внешность, репертуар Майклс не ограничился ролями роковых женщин. Благодаря знанию боевых искусств, актриса стала выступать в качестве каскадёра и сниматься в более физически требовательных ролях. Одной из наиболее известных таких ролей Майклс стал образ подружки бандитов в фильме «На гребне волны». Героиня Майклс жестоко избила агента ФБР Джонни Юту (Киану Ривз), после чего «Нью-Йорк Таймс» «окрестила» актрису как «Малышка, которая разбомбила Киану» (). Причём во время съёмок сцены Ривз действительно получил синяк под глазом. Всего на счету Майклз порядка 40 ролей в кино (в основном, второго плана или эпизодических) и более 30 работ в качестве каскадёра. Несколько раз Майклз также выступала сценаристом и продюсером (преимущественно короткометражных фильмов).

Личная жизнь 
Актриса замужем за каскадёром Пиуи Пимонтом, с которым познакомилась на съёмках фильма «Последняя пятница. Джейсон отправляется в ад».

Вне кино Майклз активно занимается благотворительностью; в частности, работает с ветеранами различных войн. По словам актрисы, она родилась на базе ВВС и с детства была приучена уважать военных.

Фильмография

Актриса

Каскадёр

Продюсер

Сценарист

Примечания

Ссылки 
 
http://www.film.ru/afisha/person.asp?name=%C4%E6%F3%EB%E8+%CC%E0%E9%EA%EB%F1

Каскадёры США